40 More Reasons to Hate Us è il terzo album in studio del gruppo grindcore statunitense Anal Cunt, pubblicato nel 1996.

Tracce

Formazione
Seth Putnam – voce, chitarre
Tim Morse – batteria, voce (39)
Scott Hull – chitarra
Phil Anselmo – chitarra (34,41), voce (4,6-8,11,12,14-17,29,30,33,34,37,41), cori
A.C. Men's Chorus – cori (10,28,40)

Collegamenti esterni